La réparation est la remise en état de ce qui a été endommagé :
 voir Dommage en droit civil français sur le plan judiciaire,
 voir l'article maintenance sur le plan matériel.
 La réparation de l'ADN est, en biologie cellulaire, une activité qui permet aux cellules eucaryotes de réparer les dommages subis par leur ADN.
 Les réparations du violon sont une opération complexe réalisée par un luthier
 La réparation tissulaire est la cicatrisation.
 Réparation - Ouvrage qu'on fait à un vieux bâtiment (Joseph Morisot, Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (maçonnerie), Carilian, 1814)

Voir aussi 

 Dépannage hydraulique
 Droit à la réparation